Grace Minerva Brown (Otselic, Comté de Chenango  - ) est une ouvrière américaine dont le meurtre a servi de base au roman de Theodore Dreiser intitulé Une tragédie américaine (An American Tragedy), publié en 1925 et devenu depuis un classique de la littérature américaine, ainsi qu'au roman historique A Northern Light (2003), un ouvrage de littérature d'enfance et de jeunesse de la romancière américaine Jennifer Donnelly.

Liens externes 
 
 Grace Brown sur le site Findagrave

Naissance en mars 1886
Naissance dans le comté de Chenango
Décès en juillet 1906
Décès dans le comté de Herkimer
Décès à 20 ans
Personnalité féminine américaine
Mort assassiné aux États-Unis